«Томминокеры» () — американский мини-сериал 1993 года, экранизация одноимённого романа Стивена Кинга.

Сюжет 

В небольшом городке Новой Англии Бобби Андерсон нашла необычный объект, который оказался космическим кораблём. Вскоре жители городка, попавшие под его влияние, начинают преображаться.

В ролях 
 Джимми Смитс — Джим «Гард» Гарденер
 Марг Хелгенбергер — Роберта «Бобби» Андерсон
 Джон Эштон — Бутч Дагган
 Эллис Бисли — помощник шерифа Бека Полсон
 Роберт Кэррадайн — Брайант Браун
 Джоанна Кэссиди — шериф Рут Меррилл
 Энни Корли — Мэри Браун
 Клифф Де Янг — Джо Полсон
 Трейси Лордз — Нэнси Восс
 Э. Г. Маршалл — Эв Хиллман
 Чак Генри — Чез Стюарт
 Леон Вудс — Хилли Браун
 Пол Макайвер — Дейви Браун
 Ивонн Лоули — Мейбл Нойс
 Билл Джонсон — Элт Баркер
 Джон Стимсон — Барни Эпплгейт
 Рик Лекингер — Джинглс
 Питер Роули — Бентон Роудс
 Джон Самнер — мистер Эрберг
 Элизабет Хоуторн — Патриция Маккэрдл
 Крэйг Паркер — студент-бармен
 Кай Хельгенбергер — Перл
 Хелен Медлин — 2-й невропатолог
 Джим Макларти — доктор Этеридж
 Дэниел Бибер — мальчик
 Тимоти Бартлетт — мистер Эллисон
 Кэрин Малхус — томминокер

Ссылки 
 

Телефильмы 1993 года
Экранизации произведений Стивена Кинга
Телевизионные мини-сериалы США
Телесериалы США, запущенные в 1993 году
Научно-фантастические телесериалы США
Телевизионные мини-сериалы 1990-х годов